Алема́нія () — назва футбольних клубів у Німеччині.

 «Алеманія» — футбольний клуб з Аахена.
 «Алеманія» — футбольний клуб з Берліна.
 «Алеманія» — футбольний клуб з Еггенштайн-Леопольдсхафена.